12-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии 
 12-я пехотная дивизия (вермахт)
 12-я пехотная дивизия (Российская империя) 1806 - 1820 гг.
 12-я пехотная дивизия (Российская империя) 1835 - 1918 гг.
 12-я стрелковая дивизия (СССР)
 12-я пехотная дивизия (Франция)
 12-я дивизия (Япония)
 12-я гвардейская механизированная Мозырская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 12-я гвардейская стрелковая Пинская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия
 12-я мотострелковая дивизия

Танковые дивизии 
 12-я танковая дивизия (СССР)
 12-я бронетанковая дивизия (США)
 12-я танковая дивизия (вермахт)
 12-я танковая дивизия СС «Гитлерюгенд»
 12-я гвардейская танковая Уманская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова дивизия

Кавалерийские дивизии 
 12-я кавалерийская дивизия (Российская империя)
 12-я Кубанская казачья кавалерийская дивизия

Авиационные дивизии 
 12-я военно-транспортная авиационная дивизия